Schirokowski (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Schirokowski (Perm), Siedlung städtischen Typs in der Region Perm

 Schirokowski (Kaluga), Dorf in der Oblast Kaluga
 Schirokowski (Nischni Nowgorod), ländliche Siedlung in der Oblast Nischni Nowgorod
 Schirokowski (Wolgograd), Weiler in der Oblast Wolgograd